Příjmení Fabík, přechýleně Fabíková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jiří Fabík (* 1949) – český fotbalista a trenér
 Martin Fabík (* 1935) – slovenský politik (KSS/KSČ)
Ženský tvar
 Lucie Fabíková (* 1980) – česká házenkářka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení